1 miejscowość:
 Wittstock/Dosse – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Brandenburgia

1 osoba:
 Charlene Wittstock – południowoafrykańska pływaczka

Dawne nazwy:
 Wysoka –  historyczna dzielnica Gdańska
 Wysoka Gryfińska – osada w województwie zachodniopomorskim

Inne:
 bitwa pod Wittstock – bitwa w trakcie wojny trzydziestoletniej